Universidade Estácio de Sá (UNESA), een private universiteit in Brazilië
Universitas Negeri Surabaya (UNESA), de staatsuniversiteit van Soerabaja